Franciaország
Saint-Grégoire, település Ille-et-Vilaine megyében
Saint-Grégoire, település Tarn megyében